Dexia Namur (anciennement BCSS Namur) était une équipe belge de basket-ball féminin basé à Namur.

C'est le club de sport d'équipe féminin avec le plus beau palmarès de tous les temps en Belgique

Dexia Banque Belgique en était un partenaire privilégié.

En , le club a fusionné avec son rival, le Novia Namur, pour former le BC Namur-Capitale.

Historique

Noms consécutifs 
 Jusqu’en 2002 : Basket Club Saint-Servais Namur (BCSS Namur)
 Depuis 2002 : Dexia Namur
 Depuis 2010 : Belfius Namur Capitale (fusion des clubs de Dexia Namur et Novia Namur)

Palmarès 
 Champion de Belgique : 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013
 Coupe de Belgique : 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2013

Entraîneurs successifs 
 Depuis 2005 :  Marc Silvert
Saison 2009-2010 (en cours de saison) Daniel Goethals

Depuis  jusqu'à aujourd'hui, Sébastien Dufour

Joueuses célèbres 

  Rebekkah Brunson
  Martine Dujeux 
  Hind Ben Abdelkader
  Katryna Gaither
  Cécile Lhonneux

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Namur
Namur
Club sportif à Namur